Die Billardwettbewerbe bei den Südostasienspielen 2021 fanden vom 16. bis zum 22. Mai 2022 im Ha Dong District Gymnasium im vietnamesischen Hanoi statt. Es wurden Wettbewerbe in den Billarddisziplinen Karambolage, Poolbillard, English Billiards und Snooker ausgetragen.

Medaillengewinner

Herren

Damen

Wettbewerbe

Einband-Einzel

Dreiband-Einzel

9-Ball-Einzel

10-Ball-Einzel

English-Billiards-Einzel

English-Billiards-Doppel

Snooker-Einzel

6-Red-Snooker-Einzel

9-Ball-Einzel (Damen)

10-Ball-Einzel (Damen)

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Hauptseite der Spiele bei esnooker.pl (englisch)

Einzelnachweise 

Billard
2021
Karambolageveranstaltung 2022
Poolbillardveranstaltung 2022
Snookerveranstaltung 2022
Billardturnier in Vietnam
Sportveranstaltung in Hanoi